Кра́сные Го́рки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена в центре района, к юго-западу от райцентра, посёлка Дедовичи, на реке Судома, при её впадении в Шелонь.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 513 жителей.

История 
В 1880-е годы дочь графа А. С. Строганова — Мария Ягмина — выстроила в стиле английской готики усадьбу Княжьи Горки.

До июня 2010 года деревня Красные Горки была административным центром ныне упразднённой Красногорской волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Вязьевская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района